Роман Владимирович Баранов:
 Варнава (в миру — Роман Владимирович Баранов; род. 1965) — архиерей РПЦ, епископ Выксунский и Павловский.
 Баранов, Роман Владимирович (род. 1976) — российский футболист.